B 58 oder B58 steht für:
 Bundesstraße 58 in Deutschland
 Doiber Straße, Landesstraße in Österreich
 BMW B58, deutscher Motor
 „Toxoplasmose“ (ICD-10-Code)
 auch Bi58, Wirkstoff Dimethoat, hochgiftiges Schädlingsbekämpfungsmittel, in der EU nicht mehr zulässig

B-58 steht für:
 Convair B-58 Hustler, US-amerikanischer Langstreckenbomber

B58